El Torneig de Taixkent 2016, oficialment conegut com a Tashkent Open 2016, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La 18a edició del torneig es va celebrar entre el 24 de setembre i l'1 d'octubre de 2016 al Tashkent Tennis Center de Taixkent, Uzbekistan.

La tennista txeca Kristýna Plíšková va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
WTA Tour 2016